

Населені пункти та їхні частини

 Джевце — село в гміні Біле Блота Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Джевце — село в гміні Наленчув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Джевце — село в гміні Тожим Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Джевце — село в гміні Ліпце-Реимонтовське Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Джевце — село в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Джевце — село в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Джевце — село в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Джевце — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Джевце — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Джевце — частина міста Гостинін у Ґостинінському повіті Мазовецького воєводства
 Джевце — колонія в гміні Тожим Суленцинського повіту Любуського воєводства

Примітки